Стерлинг, или Стирлинг () может относиться к:

Топоним 
 Стерлинг — город в Шотландии.
 Стерлинг — округ в Шотландии.
 Стерлинг — замок в Шотландии.
 Стерлинг — город в штате Иллинойс, США.
 Стерлинг — округ в штате Техас, США.
 Стерлинг — тауншип в штате Миннесота, США.
 Стерлинг — хребет в Австралии.

Персоналии

Стерлинг 
 Стерлинг, Алджамейн (род. 1989) — американский боец ММА.
 Стерлинг, Брюс (род. 1954) — американский писатель-фантаст, журналист и литературовед.
 Стерлинг, Джен (1921—2004) — американская актриса.
 Стерлинг, Джон Уильям (1844—1918) — американский юрист, меценат.
 Стерлинг, Джордж (1869—1926) — американский поэт и драматург.
 Стерлинг, Дюжон (род. 1999) — футболист, защитник клуба «Челси» и юношеской сборной Англии.
 Стерлинг, Мануэль Маркес (1872—1934) — кубинский дипломат, политик, журналист, писатель и шахматист.
 Стерлинг, Марк (1895—1976) — российский и французский живописец.
 Стерлинг, Минди (род. 1953) — американская актриса и комедиантка.
 Стерлинг, Молли (род. 1998) — ирландская певица и автор песен.
 Стерлинг, Ник (род. 1990) — американский гитарист и автор песен.
 Стерлинг, Рахим (род. 1994) — английский футболист.
 Стерлинг, Росс (1875—1949) — 31-й губернатор Техаса (1931—1933).
 Стерлинг, Татьяна Сергеевна (род. 1942) — советская певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог, Народная артистка России.
 Стерлинг, Форд (наст. имя Джордж Франклин Стич; 1882—1939) — американский комик и актёр.
 Стерлинг, Ян (наст. имя Владислав Ян Стефчик; 1907—2007) — польский лексикограф, издатель, журналист, переводчик, энциклопедист, популяризатор науки.
 Александер, Уильям, граф Стерлинг (1577—1640) — шотландский дворянин, поэт, родоначальник шотландской колонизации Северной Америки.

Стирлинг 
 Лорд Стирлинг — титул, под которым был известен американский генерал Уильям Александер
 
 Стирлинг, Джен (род. 1955) — австралийская баскетболистка и тренер.
 Стирлинг, Линда (1921—1997) — американская шоугёл, модель, актриса, педагог, доктор философии.
 Стирлинг, Линдси (род. 1986) — американская скрипачка.
 Стирлинг, Роберт (1790—1878) — шотландский священник, изобретатель.
 Стирлинг, Стивен Майкл (род. 1953) — канадско-американский писатель-фантаст.
  (1848—1919) — австралийский антрополог и физиолог.

Экономика 
 Стерлинг () — денежная единица средневековой Англии.
 Стерлинг — в англоязычных странах название монетарного серебра, сплав серебра с медью, соответствует российской пробе 925.

См. также 

 Фунт стерлингов
 Стерлинг Альбион
 Стерлинг-Сити
 Стерлинг-стрит
 Двигатель Стирлинга
 Цикл Стирлинга
 Стерленгов
 Стерлинговая зона
 Стерлингский профессор
 Маунт-Стерлинг
 Sterling L2
 Sterling SAR-87
 Sterling trucks
 Sterling Airlines
 Short Stirling
 Стерлинг МК VII